Altschmiede ist der Name folgender Orte:

 Altschmiede (Abtsgmünd), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Abtsgmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Altschmiede (Bollendorf), Wohnplatz in der Ortsgemeinde Bollendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Alteschmiede
 Alte Schmiede